

Hydrologie
 La rivière Hanger est un cours d'eau situé au centre ouest de l'Éthiopie.

Patronymie
 Art Hanger est un homme politique canadien.